Dieser Artikel gibt die Bevölkerungsentwicklung von Bernau bei Berlin zum Gebietsstand des jeweiligen Jahres tabellarisch wieder.

Am 31. Dezember 2019 betrug die amtliche Einwohnerzahl von Bernau nach Fortschreibung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 40.031 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Statistischen Landesämtern).

Die Einwohnerzahl Bernaus ist stetig gestiegen. Dies ist einerseits durch die gut entwickelte Infrastruktur zu erklären (Verkehrsanbindung an die Hauptstadt per S-Bahn, Regional-Express und Regionalbahn, ausgebautes Straßensystem und Autobahn), andererseits durch Eingemeindungen der heutigen Ortsteile, welche allein zu einem Zuwachs von etwa 9.000 Einwohnern führten.

Eingemeindungen 
Folgende Orte wurden in die Stadt Bernau eingemeindet:
 Birkholz am 6. Dezember 1993
 Ladeburg am 1. Juli 2001
 Börnicke am 31. Dezember 2002
 Lobetal am 31. Dezember 2002
 Schönow am 26. Oktober 2003

Sie hatten zum letzten Erfassungszeitpunkt vor ihrer Eingemeindung folgende Einwohnerzahlen:
 Birkholz 427 Einwohner (31. Dezember 1992)
 Ladeburg 2025 Einwohner (31. Dezember 2000)
 Börnicke 433 Einwohner (31. Dezember 2001)
 Lobetal 707 Einwohner (31. Dezember 2001)
 Schönow 5371 Einwohner (31. Dezember 2002)

Bevölkerung 1816 bis 2000 

Fußnoten: ¹: 1. Dezember, ²: 2. Dezember, ³: 3. Dezember,  ⁴: 8. Oktober, ⁵: 16. Juni, ⁶: 17. Mai, ⁷: 29. Oktober, ⁸: 31. August

Bis 1858 handelt es sich um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter. Wenn nicht anders angegeben, ist der Stichtag jeweils der 31. Dezember.

Bevölkerung ab 2001 

Spalte 2: Bevölkerungsfortschreibung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg, Stand 31. Dezember, ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Spalte 3: Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) gemäß Meldeamtsdaten der Stadtverwaltung Bernau, Stand 31. Dezember

Einzelnachweise

Weblinks 

Bernau bei Berlin
Bernau bei Berlin
Bernau bei Berlin
Gesellschaft (Brandenburg)